А́нджело Доменги́ни (; род. 25 августа 1941, Лаллио) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего.
 
В качестве игрока прежде всего известен по выступлениям за клуб «Интернационале», а также национальную сборную Италии.
 
Трёхкратный чемпион Италии, обладатель кубка Италии, двукратный обладатель Межконтинентального кубка, обладатель Кубка европейских чемпионов, в составе сборной — чемпион Европы.

Игровая карьера

Клубная карьера 
 
Во взрослом футболе он дебютировал в 1960 году, выступая за команду «Аталанта», в которой провёл четыре сезона, приняв участие в 69 матчах чемпионата. За это время завоевал кубок Италии.
 
Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Интернационале», к которому присоединился в 1964 году. Сыграл за «нераззурри» следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Интера», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Интера» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,37 гола за игру чемпионата. За это время добавил к списку своих трофеев два титула чемпиона Италии, становился обладателем Межконтинентального кубка, Кубка европейских чемпионов.
 
Впоследствии с 1969 по 1978 год играл в составе клубов «Кальяри», «Рома», «Эллас Верона», «Фоджа» и «Ольбия». В течение этих лет добавил в перечень своих трофеев ещё один титул чемпиона Италии (в составе «Кальяри»).
 
Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Тренто», за который выступал в течение 1978/79 сезона.

Выступления за сборную 
 
В 1963 году он дебютировал в официальных матчах в составе сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провёл в форме главной команды страны 33 матча, забив 7 голов. В составе сборной был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, получив в том году титул континентального чемпиона, и чемпионата мира 1970 года в Мексике, где вместе с командой завоевал серебро.

Карьера тренера 
 
Он начал тренерскую карьеру в 1977, став играющим тренером клуба «Ольбия».
 
В дальнейшем возглавлял команды «Асти», «Самбенедеттезе», «Торрес» и «Дертона».
 
Наиболее титулованным клубом под руководством Доменгини стала «Новара», которую он возглавлял в качестве главного тренера до 1990 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.

Литература 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Фоджа»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Новара»
Тренеры ФК «Самбенедеттезе»